Kloster San Pedro steht für Klöster in Spanien
Kloster San Pedro de Arlanza, Benediktiner, Kastilien
San Pedro de Rocas, Benediktiner, Galicien
Kloster San Pedro de Gumiel, Zisterzienser, Kastilien 
San Pedro (Dozón), Benediktinerinnen, Galicien
Kloster San Pedro de Siresa, Augustiner, Aragonien
San Pedro de Cardeña, Trappisten, Kastilien